Inbördeskriget i Liberia kan syfta på:

 Första liberiska inbördeskriget – en konflikt i Liberia som varade 1989 till 1996
 Andra liberiska inbördeskriget – en konflikt i Liberia mellan 1999 och 2003